Dustin Kohn (né le  à Edmonton, dans la province de l'Alberta au Canada) est un joueur professionnel de hockey sur glace.

Carrière de joueur
Il a été repêché au ,  au total par les Islanders de New York au repêchage d'entrée de 2005. Il participe avec l'équipe LHOu au Défi ADT Canada-Russie en 2006. Il évolue dans la Ligue américaine de hockey avec les Sound Tigers de Bridgeport au poste de défenseur.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 2003-2004|| Hitmen de Calgary || LHOu ||52 ||3 ||6 ||9 ||13 ||7 ||0 ||1 ||1 ||2 
|-
| 2004-2005|| Hitmen de Calgary || LHOu ||71 ||8 ||35 ||43 ||61 ||12 ||0 ||4 ||4 ||6 
|-  
| rowspan="2"| 2005-2006|| Hitmen de Calgary || LHOu ||38 ||2 ||12 ||14 ||20 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|| Wheat Kings de Brandon || LHOu ||31 ||2 ||13 ||15 ||30 ||6 ||0 ||4 ||4 ||10 
|-  
| 2005-2006|| Sound Tigers de Bridgeport || LAH ||2 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
| 2006-2007 || Wheat Kings de Brandon || LHOu ||61 ||5 ||45 ||50 ||77 ||11 ||1 ||8 ||9 ||18 
|-
| 2007-2008|| Sound Tigers de Bridgeport || LAH ||62 ||3 ||9 ||12 ||28 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
| 2008-2009|| Sound Tigers de Bridgeport || LAH ||58 ||4 ||13 ||17 ||45 ||5 ||0 ||0 ||0 ||7 
|-
| 2009-2010|| Islanders de New York || LNH ||22 ||0 ||4 ||4 ||4 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
| 2009-2010|| Sound Tigers de Bridgeport || LAH || 45|| 2|| 15|| 17|| 52|| 5|| 2|| 2||4 ||2 
|-
| 2010-2011|| Sound Tigers de Bridgeport || LAH || 45|| 2|| 13|| 15|| 42|| -|| -|| -|| -||- 
|-
| 2011-2012|| Örebro HK|| Allsvenskan || 38|| 0|| 5|| 5|| 53|| 8|| 0|| 0|| 0|| 2
|-
| 2012-2013|| HC Karlovy Vary || Extraliga || 19|| 1|| 2|| 3||18 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
| 2013-2014 || Sheffield Steelers || EIHL ||47 ||4 ||19 ||23 ||45 ||4 ||3 || 2|| 5|| 0
|-
| 2014-2015 || Sheffield Steelers || EIHL || 30||1 ||16 ||17 ||19 ||4 ||0 ||2 ||2 || 4

| 22 ||0 ||4 ||4 ||4 ||- ||- ||- ||- ||-

Références 

Naissance en février 1987
Naissance à Edmonton
Joueur canadien de hockey sur glace
Choix de repêchage des Islanders de New York
Joueur des Hitmen de Calgary
Joueur des Sound Tigers de Bridgeport
Joueur des Wheat Kings de Brandon
Joueur des Islanders de New York
Joueur du Örebro HK
Défenseur de hockey sur glace
Joueur du HC Karlovy Vary
Joueur des Sheffield Steelers